2C — основное название психоделиков семейства фенилэтиламинов, включающих метоксильные группы на 2 и 5-й позициях бензольного кольца. Большинство известных в настоящее время соединений 2C были впервые синтезированы Александром Шульгиным в 1970-х и 1980-х годах, и опубликованы в его книге PiHKAL («Фенэтиламины, которые я узнал и полюбил»). Д-р Шульгин также изобрел термин 2C, который является акронимом 2 атомов углерода между бензольным кольцом и аминогруппой.

См. также 
 25-NB

Примечания

Ссылки 
 Часть 2 PiHKAL .

2C (психоделики)
Соединения азота по алфавиту